El Ministerio de Medio Ambiente fue un departamento ministerial desde 1996 hasta 2008 con competencias en medio ambiente.

Historia 

Durante la VIII Legislatura, correspondía al Ministerio de Medio Ambiente el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, le estaban atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente de la VII Legislatura.

Con la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2008, las competencias pasaron al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

 , en la página del BOE.
 , en la página del BOE.
 , en la página del BOE.
 , en la página del BOE.
 , en la página del BOE.

Medio Ambiente
Medio Ambiente
Ministerios de Medio Ambiente de España